Geografie
 Italië, Europees land met een president als staatshoofd
 Koninkrijk Italië (1861-1946), voormalig koninkrijk in Europa
 Koninkrijk Italië (1805-1814), door Napoleon Bonaparte gesticht en geleid koninkrijk
 Italiaanse Republiek (1802-1805), een land in het noorden van het huidige Italië
 Rijks-Italië, het land binnen het Heilige Roomse Rijk
 Koninkrijk Italië (774-962), noordelijk deel van het huidige Italië
 Longobardische Rijk (568–774)
 Ostrogotische Rijk (493–553)
 Rijk van Odoaker (476–493)
 Katapanaat Italië, een provincie van het Byzantijnse Rijk
 Italia (Romeinse Rijk), deel van het Romeinse Rijk 
 Italiaanse Sociale Republiek, (ook bekend als: Republiek van Salò), fascistische marionettenstaat in het noorden van Italië
 Italia (gletsjer), op het Chileense deel van de Zuidpool
 Italy (Texas), plaats in Texas
 Little Italy, wijk met Italiaanse inwijkelingen in de Verenigde Staten
Toerisme 
 Italië (Epcot), paviljoen in World Showcase in het Walt Disney World Resort (Florida)

Zie ook 
 Lijst van koningen van Italië
 Lijst van presidenten van Italië